

Persone 
 Aemilia Hilaria – donna antica romana del IV secolo che praticò la professione di medico
 Aemilia Lepida – moglie di Publio Sulpicio Quirinio
 Aemilia Tertia – moglie di Publio Cornelio Scipione

Altro 
 Aemilia – provincia dell'Italia Annonaria, creata dall'imperatore Teodosio I
 Aemilia – provincia della Prefettura del pretorio d'Italia creata dall'imperatore Giustiniano I
 Aemilia – eparchia
 Gens Aemilia – gens romana
 Lex Aemilia – legge dell'antica Roma
 Porticus Aemilia – portico dell'antica Roma
 Regio VIII Aemilia – regione romana
 Aemilia et Liguria – regione romana
 159 Aemilia – asteroide
 Processo Aemilia - processo alla mafia ('Ndrangheta) celebrato in Emilia Romagna

Pagine correlate 
 Via Aemilia (disambigua)